Polinice – figura della mitologia greca
Polinice – nome proprio di persona italiano maschile
Polinice – tragedia di Vittorio Alfieri